Trois récits est un recueil de nouvelles de François Mauriac (1929).
 Trois récits est un recueil de nouvelles de Jean-Luc Lagarce (2001).